Калмашка — топоним тюркского происхождения в Приуралье:

 Калмашка (приток Дёмы) — река в Чишминском районе Башкортостана.
 Калмашка (приток Кырыкмаса) — река в Удмуртии.
 Калмашка (приток Чермасана) — река в Чекмагушевском районе Башкортостана.
 Калмашка (приток Шильны) — река в Татарстане.